Radovići este un sat din comuna Tivat, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea are 560 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 374 de locuitori).

Demografie 

În satul Radovići locuiesc 437 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 38,4 de ani (38,1 la bărbați și 38,7 la femei). În localitate sunt 185 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,03.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Radovići pe Wikimapia
 Radovići Map — Satellite Images of Radovići (Maplandia)

Localități din comuna Tivat